est une expression anglaise signifiant « le rassemblement ». Il peut faire référence à :

  (litt. le rassemblement) est un événementiel annuel de la scène démo à Hamar en Norvège.

Informatique 
 The Gathering (demoparty)
 , mod pour Half-Life.

Cinéma 

  , titre original des Témoins, film britannique de Brian Gilbert sorti en 2002.

Télévision 
 , téléfilm américain de Randal Kleiser sorti en 1977

Musique

Festival 

 , festival néo-zélandais de musique.

Groupe 

 , groupe de musique néerlandais.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 ,  album de musique chrétienne contemporaine sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album de musique irlandaise traditionnelle sorti en 1981 ;
 , album de  sorti le  ;
 The Gathering, album du groupe de trance  sorti le  ;
 The Gathering, album du groupe de thrash metal  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .